Die Berkshire Squash Open 2012 fanden vom 9. bis 15. April 2012 in Williamstown, Massachusetts in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Kategorie International 35. Es war mit 35.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Wael El Hindi, der in diesem Jahr nicht antrat. Alister Walker besiegte im Endspiel Tom Richards, der bereits 2011 das Finale erreicht hatte, mit 11:8, 11:7 und 11:7.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2011/12
Sportveranstaltung in Massachusetts
Williamstown (Massachusetts)
Squashturnier in den Vereinigten Staaten
Squashturnier in Amerika